Łozy est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Łozy, village de la voïvodie de Mazovie
 Łozy, village de la voïvodie de Lubusz
 Łozy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie